Dit is de wereldranglijst voor mannen van juli 2017 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 6 juli 2017.

Mannen 07